Стуф:

 Стуф (6 век н.э.)  — вождь ютов острова Уайт, предок Осбурги, матери короля Альфреда Великого. 
 Стуф, Жан-Батист (1742—1826) — французский скульптор.